Бислет игре 2016. је седми од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016, који је одржан 9. јуна 2016. на Бислет стадиону у Ослу, (Норвешка).

Сатница

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

100 м 
Ветар +0,6 м/с

Миља

5.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Жене

200 м 
Ветар +0,7 м/с

400 м

Миља

100 м препоне 
Ветар 0,9 м/с

3.000 м препреке

Скок увис

Скок удаљ

Бацање диска

Остале дисциплине

Мушкарци

800 м

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Бислет игре
ИААФ Дијамантска лига 2016.